Renuncia puede referirse a:

 Renuncia como acto jurídico privado.
 Renuncia como expresión de la voluntad de un funcionario en cesar de su cargo.
 Abdicación de un rey, o en términos más genéricos, de una autoridad ejecutiva.